Michael Andrew Fisher, dit Mike Fisher, (né le , à Peterborough, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 

Le , il annonce sa retraite du hockey professionnel à l'âge de 37 ans via une lettre publiée dans le quotidien The Tennessean après 17 saisons et  parties dans la LNH. Il signe cependant un nouveau contrat le  et prend sa retraite en .

Carrière internationale 
Il a représenté le Canada au niveau international.

Vie privée 
Il est marié à Carrie Underwood depuis le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998 || Wolves de Sudbury || LHO || 66 || 24 || 25 || 49 || 65 || 9 || 2 || 2 || 4 || 13
|-
|1998-1999 || Wolves de Sudbury || LHO || 68 || 41 || 65 || 106 || 55 || 4 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|1999-2000 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 32 || 4 || 5 || 9 || 15 || - || - || - || - || - 
|-
|2000-2001 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 60 || 7 || 12 || 19 || 46 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2001-2002 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 58 || 15 || 9 || 24 || 55 || 10 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2002-2003 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 74 || 18 || 20 || 38 || 54 || 18 || 2 || 2 || 4 || 16
|-
|2003-2004 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 4 || 6 || 10 || 39 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2004-2005 || EV Zoug || LNA || 21 || 9 || 18 || 27 || 32 || 9 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
|2005-2006 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 68 || 22 || 22 || 44 || 64 || 10 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
|2006-2007 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 68 || 22 || 26 || 48 || 41 || 20 || 5 || 5 || 10 || 24
|-
|2007-2008 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 79 || 23 || 24 || 47 || 82 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 78 || 13 || 19 || 32 || 66 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 79 || 25 || 28 || 53 || 59 || 6 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 55 || 14 || 10 || 24 || 33 || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Predators de Nashville || LNH || 27 || 5 || 7 || 12 || 10 || 12 || 3 || 4 || 7 || 11
|-
| 2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 72|| 24|| 27|| 51|| 33|| 10|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 38 || 10 || 11 || 21 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 75 || 20 || 29 || 49 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 59 || 15 || 20 || 39 || 39 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 70 || 13 || 10 || 23 || 29 || 14 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 72 || 18 || 24 || 42 || 55 || 20 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 16 || 2 || 2 || 4 || 8 || 12 || 1 || 0 || 1 || 2

|  || 278 || 311 || 589 || 815 || 146 || 23 || 28 || 52 || 91

Au niveau international 

|-
| 2005 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 9 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align=left| Canada || align=left|Championnat du monde || 9 || 2 || 3 || 5 || 14 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Peterborough (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du EV Zoug
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Predators de Nashville
Gagnant du trophée de la Fondation de la LNH
Attaquant de hockey sur glace